Клещи-фитосейиды  — семейство паразитиформных клещей из отряда Mesostigmata. Представители ведут хищный образ жизни, питаясь преимущественно растительноядными клещами и трипсами, в связи с чем их интенсивно используют для борьбы с вредителями. Семейство насчитывает свыше 2 тысяч видов.

Описание 
Микроскопические по размерам клещи (0,2—0,8 мм, в Палеарктике не более 0,6 мм). Дорсальный щиток идиосомы покрыт у палеарктических форм 25—36 парами щетинок (минимальное число в 14 пар отмечено у представителей рода Amblyseiulella). Тело овальной формы, разделено на два отдела: гнатосому и идиосому (последняя, как правило, одним дорзальным щитком). Гнатосома представляет собой комплекс ротовых частей, а идиосома — всё остальное тело, несущее 4 пары ходильных конечностей.

Хищники других видов клещей и некоторых мелких насекомых. В сутки могут съедать до 20 клещей-фитофагов. Связаны с наземными растениями и почвой. В фауне Украины большинство видов приурочено к растениям (около 100 видов, относящихся к 18 из 32 известных в Палеарктике родов трёх подсемейств), и геобионты представлены лишь в 4 родах трибы Amblyseiini (Ambiyseius, Amblyseiulus, Xeoseiuhis, Chelaseius). Виды-геобионты обладают наиболее анцестральными признаками, сближающими их с предковыми формами: более гладкую поверхность и крупные спинные щитки, покрывающие большую часть идиосомы; в целом более крупные размеры тела; плотную склеротизацию; уменьшенное число щетинок (у палеарктических видов на дорсальной стороне идиосомы их до 23 пар).

Значение 
Эти хищные клещи являются естественными регуляторами численности различных групп фитофагов в природных и созданных человеком растительных ассоциациях. Наиболее высокоэффективные виды фитосейид интенсивно используются в биологической защите растений в условиях как открытого, так и закрытого грунта (McMurtry, 1982; Акимов, Колодочка, 1991). Например, хищный клещ фитосейулюс Phytoseiulus persimilis Athias-Henriot (случайно завезённый в Европу из Чили в 1958 году) активно используется для борьбы с паутинными клещами в теплицах и парниках для защиты многих овощных (огурец, перец, томат, баклажан и др.) и цветочных культур защищённого грунта (Бегляров Г. А., 1976). Также, в биоконтроле применяют виды Neoseiulus californicus, неосейулюс кукумерис (Neoseiulus cucumeris (Oudemans)), галендромус западный (Galendromus occidentalis (Nesbitt)), Amblyseius herbarius Wainstein, Neoseiulus reductus Wainstein, Neoseiulus agrestis Karg, Neoseiulus marginatus Wainstein и другие.

Классификация 
Описано более 2 тысяч видов, объединяемых в 70 родов. В Палеарктике 32 рода из 3 подсемейств. В Латвии — 35 видов, в Литве — 42, в Эстонии — 12. В качестве предков фитосейид обычно рассматривают почвенных гамазид, родственных роду Lasioseius Berlese (Lindquist, Evans, 1965). Этот род, даже, иногда рассматривают в составе подсемейства Blattisocinae, включаемого в семейство Phytoseiidae (Karg, 1983, 1993). Однако, большинство акарологов, чаще оставляют систему фитосейид без этого подсемейства (Вайнштейн, 1973; Бегляров, 1981; Wainstein, 1962; Колодочка, 2001).

 Подсемейство Amblyseiinae 
  (3 вида)
  (15 видов)
  (271 вид)
  (1 вид)
  (1 вид)
  (5 видов)
  (10 видов)
  (2 вида)
  (6 видов)
  (147 видов)
  (1 вид)
  (14 видов)
  (1 вид)
  (7 видов)
  (7 видов)
  (2 вида)
 
  (13 видов)
  (2 вида)
  (4 вида)
  (3 вида)
  (1 вид)
  (1 вид)
  (304 вида)
  (1 вид)
  (15 видов)
  (3 вида)
  (1 вид)
  (13 видов)
  (9 видов)
  (1 вид)
  (15 видов)
  (1 вид)
  (2 вида)
  (11 видов)
  (7 видов)
  (135 видов)
  (3 вида)
  (10 видов)
  (1 вид)
  (1 вид)
  (1 вид)
  (57 видов)
  (181 вид)
  (2 вида)
 Подсемейство Phytoseiinae 
  (1 вид)
  (169 видов)
  (6 видов)
 Подсемейство Typhlodrominae 
  (1 вид)
  (6 видов)
  (9 видов)
  (2 вида)
  (2 вида)
  (6 видов)
  (13 видов)
  (1 вид)
  (32 вида)
  (1 вид)
  (41 вид)
  (17 видов)
  (34 вида)
  (1 вид)
  (12 видов)
  (1 вид)
  (5 видов)
  (334 вида)
  (5 видов)
  (10 видов)

Примечания

Литература 
 Колодочка Леонид Александрович. (1996). Клещи-фитосейиды Палеарктики (Parasitiformes, Phytoseiidae) (Фаустика, систематика, экология, эволюция, практическое использование) : Дис… д-ра биол. наук: 03.00.02 / НАН Украины. — К., 1996. — 381с.+190с. прил.
 Колодочка Л. А. (1998). Две новые трибы и основные результаты ревизии клещей-фитосейид Палеарктики (Phytoseiidae, Parasitiformes) с концепцией системы семейства // Вестн. зоологии. — 32, № 1-2. — С. 51—63.
 Колодочка Л. А. (2001). Распространение и экоморфологические группы клещей семейства Phytoseiidae (Parasitiformes: Gamasina) Палеарктики // Изв. Харьк. энтомол. об-ва. — 8, вып. 2. — С. 188—191.
 Колодочка Л. А., Омери И. Д. (2006). Феномен расселения хищных клещей-фитосейид (Phytoseiidae) с растениями-интродуцентами и его роль в обогащении аборигенной фауны. Вестник зоологии. Том 40. № 4. С.171—174.
 Колодочка Л. А. (2006). Клещи-фитосейиды Палеарктики (Parasitiformes, Phytoseiidae): фаунистика, систематика, экоморфология, эволюция. -/Институт зоологии им. И. И. Шмальгаузена/. Киев. Вестник зоологии, 2006. — 248с. -ISSN 1608-4179. — (Вестник зоологии Supp. 21).
 Chant D. A. (1959). Phytoseiid mites (Acarina: Phytoseiidae). P. 1 Bionomics of seven species in southeastern England. P. 2. A taxonomic review of the family Phytoseiidae, with descriptions of 38 new species // Canad. Entomol. — 91, Suppl. 12. — P. 45—164.
 Chaudhri W. M. (1975). New subfamily Gnoriminae (Acarina: Phytoseiidae) with a new genus Gnorimus and description of a new species Gnorimus tabella from Pakistan. Pakistan journal of agricultural science, vol. 12, pp. 99—102.
 Walter D. E., Proctor H. C. (1999). Mites: Ecology, Evolution and Behaviour. CABI Publishing, New York, 332 p. ISBN 0851993753, ISBN 978-0851993751

 
Семейства паукообразных